Savëlovskaja – stazione della linea Serpuchovsko-Timirjazevskaja (linea 9) della metropolitana di Mosca
 Savëlovskaja – stazione della linea Bol'šaja kol'cevaja (linea 11) della metropolitana di Mosca